Beauchamps se poate referi la:
Beauchamps, localitate în departamentul Manche, Franța
Beauchamps, localitate în departamentul Somme, Franța
Beauchamps-sur-Huillard, localitate în departamentul Loiret, Franța